John Wilson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Wilson House (Connecticut), ID-Nr. 85001827
 John Wilson House (DeSoto, Iowa), ID-Nr. 79000894
 John Wilson House (Earlham, Iowa), ID-Nr. 87001680